Oresjani (makedonska: Орешани) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Zelenikovo, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Skopje. Oresjani ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oresjani är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Krst,  meter över havet,  km sydost om Oresjani. Runt Oresjani är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  km nordväst om Oresjani. 

Omgivningarna runt Oresjani är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Zelenikovo (kommun)